

События 
 Рудольф III становится королём Бургундии.
 993 (по «Королевским анналам») — Олав Трюггвасон крещён на Сюллингах.
 Надпись царя Самуила — один из старейших древнеболгарских кириллических памятников.
 Нашествие киданей на государство Корё (Корея), отражённое полководцем Со Хи.
 Индийское государство Чола захватывает Шри-Ланку.
 Апрель (±2 месяца) — предположительно одна из самых мощных среди известных солнечных вспышек, вызвавшая экстремально большое образование углерода-14. В годовых кольцах деревьев, относящихся к 993—994 годам, обнаружено повышенное содержание изотопа углерода-14. В старинных хрониках обнаружено восемь сообщений о наблюдениях полярных сияний с октября 992 года по январь 993 года.

Русь 
 В гвардии Василия II русский корпус — 6 тыс. чел.
 Первое упоминание о Белгороде.
 Основан город Переяслав (Киевская область, Украина).
 Иоаким Корсунянин становится первым новгородским епископом (после сожжения Великого Новгорода).

Родились 
 Самуил Ха-Нагид — еврейский поэт, живший в Гранаде (умер в 1056).
 Бахманяр — персидский медик, учёный и философ (умер в 1066).

Скончались 
 Абу Бакр аль-Хорезми — арабский поэт.
 Конрад I — король Бургундии, представитель династии Вельфов.

Примечания

См. также